John Hansen kan syfta på:

 John Hansen (roddare)
 John Hansen (fotbollsspelare)
 John Hansen (skådespelare)